La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball féminin se déroule du 30 mai au  à Tijuana et Mexicali au Mexique.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Places 11 et 12 

|}

Classement 5-10

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : 

2008
Événement sportif international au Mexique
Compétition de volley-ball à Tijuana
Événement sportif à Mexicali
Coupe panaméricaine de volley-ball féminin
Sport au Mexique en 2008
Sport en mai 2008
Sport en juin 2008